Löscher oder Loescher ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Löscher (1520–1575), deutscher Humanist, Dichter und Rechtswissenschaftler
 Carl Immanuel Löscher (1750–1813), deutscher Bergbauingenieur und Erfinder
 Caspar Löscher (1636–1718), deutscher lutherischer Theologe
 Cornelia Löscher (* 1980), österreichische Geigerin und Hochschullehrerin
 Dominik Löscher (1877–1941), österreichischer Schauspieler
 Douglas Loescher (* 1967), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Friedrich Hermann Löscher (1860–1944), deutscher Pfarrer und Heimatforscher

 Hermann Loescher (1831–1892), deutsch-italienischer Buchhändler und Verleger
 Hermann Löscher (1888–1967), deutscher Rechtshistoriker und Heimatforscher
 Johann Kaspar Löscher (1677–1751), deutscher evangelischer Theologe
 Klaus Löscher (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Martin Gotthelf Löscher (um 1680/85–1735), deutscher Physiker und Mediziner
 Matthias Löscher (* 1982), österreichischer Jazzmusiker und Komponist
 Otto Löscher (1910–1970), deutscher Richter am Bundesgerichtshof
 Peter Löscher (Theaterregisseur) (* 1938), deutscher Theaterregisseur
 Peter Löscher (* 1957), österreichischer Manager
 Richard Löscher (1860–1918), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Valentin Ernst Löscher (1673–1749), deutscher lutherischer Theologe
 Werner Löscher (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Loescher (* 1967), deutscher Möbelrestaurator und Historiker

Siehe auch:
 Loscher